Almora (Hindi: , ) ist eine Stadt im südöstlichen Teil des indischen Bundesstaates Uttarakhand.

Sie ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Die Stadt liegt im Vorderen Himalaya auf  Höhe über dem Meeresspiegel. Der Fluss Kosi verläuft westlich an Almora vorbei.

Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 34.122. Die Stadt hat den Status einer Nagar Palika Parishad.

Gegründet wurde Almora 1560 von der Chand-Dynastie. Almora ist eine wichtige Marktstadt in der Region Kumaon und ein bedeutsamer Verkehrsknotenpunkt.

Klima 
Das Klima in Almora ist warm-gemäßigt. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1575 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 14,4 °C.

Persönlichkeiten 
 Lakshya Sen (* 2001), Badmintonspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Uttarakhand
Nagar Palika Parishad in Uttarakhand
Distrikt Almora